Bofill est le patronyme de plusieurs personnes :

 Angela Bofill (1954-), chanteuse d'RnB & soul américaine d'origine Portoricaine
 Fidel Bofill (1934-2013), peintre catalan
 Jaume Bofill i Mates (1878-1933), poète de langue catalane et homme politique catalaniste
 Ricardo Bofill (1939-2022), architecte espagnol